Прунару () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Бужорень.
 Прунару () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Прунішор.